Denny Rehberg – politico statunitense
 Peter Rehberg – musicista e compositore britannico di origini austriache